Stiergraben ist ein Gewässername:

 Stiergraben (Bieber), linker Zufluss der Bieber oder des Bieberbachs in Dietzenbach, Landkreises Offenbach, Hessen
 Stiergraben (Isar), linker Zufluss der Isar nach Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Stiergraben (Rabnitz), rechter Zufluss der Rabnitz, nach Piringsdorf, Burgenland
 Stiergraben (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz bei Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Stiergraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Weidlegrabens (zur Loisach) in Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Stiergraben (Zeller Bach), rechter Zufluss des Zeller Bachs (zur Isar) bei Bairawies, Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Stierbach